Arys může znamenat:

 Arys (jezero) – hořkoslané jezero v Kyzylordské oblasti Kazachstánu
 Arys (řeka) – řeka na jihu Kazachstánu, přítok Syrdarji
 Arys (město) – město v Jihokazašské oblasti v Kazachstánu

Odvozené názvy 
 Aryskum – poušť na pravém břehu Syrdarji v Kyzylordské oblasti Kazachstánu
 Aryský zavlažovací kanál – zavlažovací kanál v Jihokazašské oblasti v Kazachstánu